Haploskupina L1 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina L1 byla objevena na západě a ve středu subsaharské Afriky. Některé z jejich větví (L1d, L1k, L1a, L1f) byly v nedávné době zařazeny do haploskupiny L0 jako L0d, L0k, L0a a L0f. 

Haploskupina L1 povstala z mitochondriální Evy a je odnoží haploskupiny L0.  

Haploskupina L1 je předchůdkyní afrických haploskupin L2 a L3. Z posledně jmenované haploskupiny jsou pak odvozené všechny neafrické haploskupiny.

Haploskupina L1 vznikla v Africe před zhruba 150 000 až 170 000 lety.

Reference

Související články 
Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

L1